Косолапа има више значења:

 Општина Косолапа (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Косолапа (Косолапа, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Косолапа (Тотутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику